Luigi VIII di Francia – re di Francia dal 1223 al 1226
 Luigi VIII d'Assia-Darmstadt – langravio d'Assia-Darmstadt dal 1739 al 1768